Эдуард Джереджян (, , 6 марта 1939, Нью-Йорк) — американский дипломат армянского происхождения.

 1955—1960 — Джорджтаунский университет.
 1960—1962 — служил в американской армии в Корее.
 1966—1969 — был политическим чиновником в Бейруте.
 1969—1972 — был политическим чиновником в Касабланке.
 1975—1977 — генеральный консул США в Бордо.
 1979—1981 — руководитель политической секции Американского посольства в Москве.
 1981—1984 — заместитель руководителя Американской миссии в Иордании.
 С 1985 — главный помощник президента США и заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел США.
 1986—1988 — заместитель помощника секретаря ближневосточных и южных азиатских дел.
 1989—1991 — чрезвычайный и полномочный посол США в Сирии.
 1991—1993 — заместитель госсекретаря по ближневосточным делам.
 1993—1994 — чрезвычайный и полномочный посол США в Израиле.
 С августа 1994 — директор научно-исследовательского института имени Джеймса Бейкера в университете Райса (штат Техас).

Государственные деятели США
Послы США в Сирии
Послы США в Израиле
Консулы США во Франции
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Преподаватели Университета Райса